The Abingtons, een plaats in Engeland
Great Abington in The Abingtons
Little Abington in The Abingtons
Abington (Ierland)
Abington (Massachusetts), een plaats in de Verenigde Staten van Amerika
Abington (Schotland), een plaats in Schotland
Abington (inslagkrater), een inslagkrater op Venus
Abington Piggots, een plaats in Hertfordshire

Zie ook 
Abingdon